Die Stolpersteine in Krefeld sind Teil eines europaweiten Projekts des Künstlers Gunter Demnig. Die Stolpersteine sind Mahnmale, die an das Schicksal der Menschen erinnern sollen, die in Krefeld gewohnt und von den Nationalsozialisten deportiert und unter anderem in Konzentrationslagern und Vernichtungslagern ermordet wurden. Stolpersteine haben eine aus Messing bestehende Oberfläche von 96 × 96 mm und werden meist vor dem jeweils letzten frei gewählten Wohnhaus des auf dem Stolperstein Genannten niveaugleich in den Gehweg einzementiert.

In Krefeld begann die Verlegung im Dezember 2006. Dem voraus ging ein zähes Ringen auf kommunaler Ebene. Unter anderem äußerte die jüdische Gemeinde Krefeld Bedenken gegenüber dem Projekt, da sie die Würde der Opfer als gefährdet ansah, weil man „auf ihnen herumtrampeln“ würde. Nachdem sich der Stadtrat Anfang November 2005 ebenfalls gegen die Aktion Stolpersteine ausgesprochen hatte, führten Schüler der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule eine Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren durch und sammelten etwa 14.000 Unterschriften. Ein großes Echo der regionalen und auch überregionalen Presse war die Folge. Noch vor dem Start des eigentlichen Bürgerbegehrens einigten sich die Vertreter auf einen Kompromiss, sodass das Projekt starten konnte.

Am 4. Dezember 2022 fand die 13. Stolpersteinverlegung in Krefeld statt; mittlerweile liegen 232 Stolpersteine in Krefeld. Nahezu alle wurden im Auftrag vom Bildhauer Michael Friedrichs-Friedlaender in Berlin hergestellt und von Gunter Demnig persönlich verlegt.

Deportationen aus dem ganzen Regierungsbezirk Düsseldorf fanden vom Güterbahnhof Düsseldorf-Derendorf aus statt.
Am Abend vor der Abfahrt mussten sich die jüdischen Menschen im Schlachthof an der Rather Straße einfinden, wo sie registriert und mittels Leibesvisitationen ausgeraubt wurden. Am nächsten Tag mussten sie zu den Verladerampen gehen, wo Personenwagen 3. Klasse standen. Die Deportationen starteten in vier Großtransporten mit jeweils ca. 1.000 Menschen: 27. Oktober 1941 ins Ghetto Litzmannstadt (1.003 Menschen); am 10. November 1941 ins Ghetto Minsk (993 Menschen); am 11. Dezember 1941 ins Ghetto Riga (1.007) und am 22. April 1942 ins Ghetto Izbica bei Lublin (1.051).

Weiteres im Artikel Deportation von Juden aus Deutschland.

Friedrich Lewerentz

Else Müller

Paula Billstein

Eugen Frank und Luise Frank

Arthur Daniels, Marta Daniels, Kurt Daniels und Hannelore Daniels

Jakob Daniel, Luise Daniel und Hans Daniel

Karl Henning

Willi Jans

Ruth Alexander, Olga Alexander und Ilse Alexander

Paul Prison

Hans Kreuels

Josef Dannenberg, Else Dannenberg und Ursula Dannenberg

Berta Davids

Valentin Davids und Hedwig Davids

Clementine Frank

Klara Heymann

Max Hirsch und Johanna Hirsch

Meta Hirsch und Rudolf Hirsch

Kurt Hirschfelder

Hugo Kaufmann, Georg Kaufmann und Erna Kaufmann

Hermann Koppel

Sara Koppel

Wilhelm Rose

Ingeborg Zander, Karl Zander und Helga Zander

Willi Conrads

Bruno de Beer, Johanna de Beer, Ida de Beer und Rudolf de Beer

Moritz Frank

Erna Frankenberg und Else Frankenberg

Anna Hermes

Michael Levy, Rosa Levy, Max Levy, Paul Levy, Trude Levy, Hilde Levy und Erich Levy

Meta Joseph, Hedwig Willner, Irma de Vries, Liselotte Voss und Edith Willner

Margarethe Papendell

Paul Vogt

Elfriede Bruckmann, Thekla Bruckmann, Olga Bruckmann, Albrecht Bruckmann, Mirijam Bruckmann, Anita Bruckmann, Jenny Bruckmann und Sara Marcus, Willy Marcus, Ingeborg Lotte Marcus

Elisabeth Erdtmann und Helga Erdtmann

Albert Italiander, Emma Italiander, Siegfried Italiander, Johanna Wyngaard und Martha Hildach

Bernhard Sommer und Helene Sommer

Marta Daniels, Kurt Daniels, Ruth Daniels und Werner Daniels

Alfred Goldstein, Erna Goldstein, Edgar Goldstein und Friedrich-Josef Wihl

Max Gompertz, Ilse Gompertz, Georg Gompertz, Ruth Gompertz und Esther Gompertz

Max Mayer, Rosel Mayer, Ruth Mayer, Alfred Mayer und Doris Mayer

Karl Merländer und Richard Merländer

Heinrich Plum

Ernst Ascher

Hermann Goldschmidt und Jeanette Goldschmidt

Auguste Hertz

Anna Herz, Hedwig Herz, Hermann Herz, Elisabeth Herz und Antonie Coppel, Alfred Coppel

Rudolf Müller und Sophie Müller

Leopold Spanier und Rosa Spanier

Peter Jöcken

Hermann Ems, Klara Ems und Kurt Ems

Eduard Baruch und Siegfried Baruch

Siegmund Zanders, Maria Anna Zanders, Edith Zanders, Kurt Zanders und Helmut Zanders

Lisette Heinemann, Max Heinemann, Erich Heinemann und Herbert Heinemann

Emilie Meyer, Karl Meyer, Martha Meyer, Ruth Meyer und Ilse Meyer

Alfred Lorant, Bertha Lorant, Inge Lorant und Amalie Schaffrath, Ernst Schaffrath, Edith Schaffrath, Karl Schaffrath, Regine Schaffrath

Johannes Winkels

Jakob Lücker

Carl Becker

August Kaiser

Josefa Flock

Johannes Böckling

Agnes Barsdorf, Irma Barsdorf, Julius Grünberg und Olga Grünberg

Felix Kaufmann

Gottfried Gompertz, Luise Gompertz und Rosalie Gompertz

Rosa Glauberg und Karolina Kanthal

Albert Bach, Henriette Bach, Henry Bach und Walter Bach

Heinz Schriesheimer

Simon Hirtz, Selma Hirtz, Eugen Hirtz, Charlotte Steinberg, Hilde Pappenheimer, Helmuth Pappenheimer und Werner Pappenheimer

Anton Tappesser

Aurel Billstein

Peter Zanders

Siegmund Schaumburger, Sabine Schaumburger, Grete Schaumburger und Hans Schaumburger

Moritz Servos, Arthur Servos, Josef Servos, Martha Servos, Heinz Servos und Kurt Servos

Valentin Meyer, Wilhelmine Meyer, Emil Meyer, Hedwig Simons, Berthold Simons und Hans Simons

Franziska Wihl

Albert Behr

Leopold Herzberger und Helene Weinberg

Ludwig Leib und Hedwig Leib

Moritz Leopold und Josefine Leopold

Wilhelmine Simon, Siegfried Simon und Katharina Simon

Friederika Fruitman, Josef Schwarz und Berta Schwarz

Friedrich Ferlings

Josef Gimnicher und Sara Gimnicher

Franz Strauss und Karola Strauss

Emma Goldstein und Rosa Goldstein

Werner Samuel und Heinz Samuel

Gertrud Bell

Sofie Goldstein

Ernst Kaufmann

Gumpert Adolf Hirsch, Mathilde Hirsch und Ernst Hirsch

Johanna Chrobog

Johann Labey

Louise Ferlings

Wilhelm Raades

Henriette Clara Esser

Franz van Lin

Sofie Gruyters

Ernst Goldstein, Lydia Goldstein und Vera Goldstein

Weblinks 

 Stolpersteinliste sortiert nach Namen (pdf) (Stand Juli 2017, 118 Stolpersteine)
 Stolpersteinliste sortiert nach Straßen (pdf) (Stand Mai 2017, 118 Stolpersteine)
 Geoportal der Stolpersteine in der Stadt Krefeld
 Download der Daten aller Stolpersteine im Open Data Portal der Stadt Krefeld
 krefeld.de: Historische Datenbank jüdische Krefelder (NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld)

Einzelnachweise 

Kultur (Krefeld)
Krefeld